Тюрюмин — фамилия. 

Известные носители: